A 2010. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női összetett versenyszámát február 18-án rendezték Whistlerben. A versenyt a német Maria Riesch nyerte meg. A Magyarországot képviselő Berecz Anna a 27. helyen végzett.

Eredmények 
A lesiklásban és műlesiklásban elért időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Lesiklás

Műlesiklás

Összesítés

Források 

Alpesisí a 2010. évi téli olimpiai játékokon